Dihidroksiholekalciferol se može odnositi na:

 1,25-Dihidroksiholekalciferol
 24,25-Dihidroksiholekalciferol